Toponímia:
 Pleven, ciutat al nord de Bulgària, centre administratiu de la província de Pleven, així com del municipi de Pleven 
 Pléven  o Pleven , municipi al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya, França) 
 Província de Pleven, província del centre-nord de Bulgària 
 Miscel·lània:
 René Pleven (Rennes, 1901 - París, 1993), polític liberal francès que participà en la fundació de la Unió democràtica i socialista de la Resistència
 OFK Spartak Pleven, club de futbol búlgar de la ciutat de Pleven
 Pla Pleven, acord del 1950 que implicava la creació de la Comunitat Europea de Defensa, d'un exèrcit europeu i el rearmament d'Alemanya 5 anys més tard